Oozetetes är ett släkte av steklar. Oozetetes ingår i familjen hoppglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppglanssteklar
Oozetetes